Soex ist der Name folgender Unternehmen:

 SOEX Group, deutsches Alttextilvermarktungs-Unternehmen
 Soex India, indischer Tabakhersteller
 Sojusekspertisa, russische Inspektions- und Zertifizierungsgesellschaft